Bedlam (englisch „Tollhaus“) steht für:

 Bedlam, Spitzname des Bethlem Royal Hospital in London
 Bedlam (Band), kurzlebige englische Hard-Rock-Band des Rockmusikers Cozy Powell
 Bedlam (Computerspiel 1982), Computerspiel von Tandy Corporation
 Bedlam (Computerspiel 1996), Computerspiel von Mirage
 Bedlam (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2011–2012)
 Bedlam (Film), US-amerikanischer Horrorfilm (1946)

Siehe auch:
 Back to Bedlam, Studioalbum (2004) von James Blunt